Ken peut désigner :
 Ken, le diminutif du prénom Kenny ;
 Ken, une rivière indienne ;
 Ken, un village du Cameroun, situé dans la région du Centre ;
 Ken, une nouvelle de Yukio Mishima ;
 ken, une lettre de l’alphabet arménien ;
 ken, un des huit trigrammes du Yi Jing; 

en japonais
 ken (en japonais : ), un mot qui signifie sabre ou épée, comme dans kendo (, la « voie du sabre ») ;
 ken (en japonais : ), une ancienne unité de longueur valant  ;
 ken (en japonais : ), un mot qui signifie préfecture rurale ;
 Ken, un nom japonais pris du mot kenko qui signifie bonne santé ;

personnages
 Ken, le fiancé de la poupée Barbie ;
 Ken, un personnage de la série de jeux vidéo  ;
 Ken, le personnage principal de la série télévisée Ken le Survivant ;
 Ken, le personnage principal de Tokyo Ghoul, manga de Ghoul ;
 Ken, le nom de scène d'un des chanteurs principaux du groupe sud-coréen VIXX.

Codes 

KEN peut signifier :
 Kenya ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l’OTAN, alpha-3 ;
 Kénitra, une province du Maroc, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d’un pays) ; (voir ISO 3166-2:MA) ;
 Kent, un comté d’Angleterre, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d’un pays) ; (voir ISO 3166-2:GB).

Sigle 

KEN peut désigner :
 Komisja Edukacji Narodowej (en français, Commission de l'éducation nationale), le premier ministère de l’instruction publique en Europe, créé en 1773, en Pologne.

Voir aussi  
 

Code